Inazuma Eleven GO – videogioco
 Inazuma Eleven GO – anime, tratto dal videogioco